Reprezentacja Bośni i Hercegowiny w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Bośni i Hercegowiny. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Europy 

Piłka ręczna w Bośni i Hercegowinie
Bośnia i Hercegowina
Bośniacko-hercegowińskie reprezentacje narodowe